Чемпионат мира по хоккею с мячом 2014
 Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2014
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014